Анастасия Евстафьевна Птицина () — советская работница сельского хозяйства, телятница Дёмского совхоза Бижбулякского района Башкирской АССР, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась 13 июня 1915 года в селе Михайловка (ныне  Республики Башкортостан) в крестьянской семье. Русская. Образование начальное.

Трудовую деятельность начала в 1934 году телятницей Миякинского совхоза Миякинского района. С 1936 года работала телятницей, штурвальной, трактористом, бригадиром по молодняку, бригадиром по гурту, бригадиром животноводческой бригады. В 1963 году переведена телятницей совхоза «Демский» Бижбулякского района.

Добросовестная работница пользовалась авторитетом, из года в год выполняла и перевыполняла планы и социалистические обязательства по выращиванию телят. За период работы телятницей А. Е. Птицина вырастила 750 телят, при этом добилась высоких привесов. В 1963—1965 годах количество обслуживаемых ею телят выросло с 70 до 95 голов, а среднесуточный привес её телят — соответственно с 963 граммов в 1963 году до 1 100 граммов в 1965 году, при плановом привесе 500. Обеспечивала полную сохранность обслуживаемого поголовья и пополняла маточное стадо совхоза. Систематически повышала свою квалификацию и внедряла передовые методы выращивания телят. За тридцать лет работы в животноводстве обучила и передала свой опыт многим десяткам молодых животноводов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока и другой продукции Птициной Анастасии Евстафьевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Работала в совхозе «Дёмский» до ухода на пенсию в 1970 году. Была телятницей, чабаном и птичницей совхоза.

Жила в селе Дёмский. Скончалась 23 мая 1994 года.

Награждена орденом Ленина, медалями.

Литература 
 Герои труда: Справочник о Героях Социалистического Труда и кавалерах ордена Трудовой Славы трех степеней из Башкортостана / Cост. Р. А. Валишин [и др.]. — Уфа : Китап, 2011. — 432 с. — ISBN 978-5-295-05228-6.
 Башкирская энциклопедия / Гл. ред. М. А. Ильгамов. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2009. − Т. 5: П-С. — 576 с. ISBN 978-5-88185-072-2.

Ссылки